Regering-Juncker-Asselborn I
 Regering-Juncker-Asselborn II